Abrahámovce – comune del distretto di Bardejov, nella regione di Prešov
 Abrahámovce – comune del distretto di Kežmarok, nella regione di Prešov